Thürnen, commune du canton de Bâle-Campagne en Suisse
 Thurnen, commune du canton de Berne en Suisse